Viva el amor! , singolo di Paola & Chiara dall'album Television del 2000.
 ¡Viva el Amor!, album dei The Pretenders del 1999.